Met, abreviació de metionina, un aminoàcid 
 Met, abreviació del teatre d'òpera Metropolitan Opera en el Lincoln Center de Nova York 
 Met, abreviació del Metropolitan Museum of Art de la ciutat de Nova York 
 Met (unitat de mesura), mesura l'índex metabòlic 
 MET Temps universal coordinat, zona horària de referència respecte de la qual es calculen totes les hores corresponents a les altres zones horàries del món